Giglio ima više značenja:
 Giglio, Latina
 Giglio, Rieti